ICAO-code voor Luchthaven Zürich
Afkorting voor Low smoke zero halogen, zie Halogeenvrij